Otto Krell ist der Name folgender Personen:

* Otto Krell (Industrieller) (1838–1913), deutscher Industrieller 
 Otto Krell (Ingenieur) (1866–1938), deutscher Ingenieur